Heart, que significa ‘corazón’ en inglés, en esta enciclopedia puede referirse a:

Música 
 Heart, banda estadounidense de rock.

Álbumes 
 Heart (1985), álbum de la banda estadounidense de rock Heart.
 Heart (1988), álbum de la banda japonesa de rock L'Arc~en~Ciel.
 Heart (2001), álbum de la cantante francesa Amanda Lear.
 Heart (2003), álbum de Stars.
 Heart (2007), álbum de la cantante estadounidense de J-pop Yuna Itō.
 Heart (2009), álbum de Elisa.
 ♥ (2013), EP del productor noruego de complextro y música electrónica Savant.

Canciones 
 «Heart» (1988), canción del dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys.
 «Heart» (1999), canción de la banda japonesa de rock Do As Infinity.

Cine y televisión 
 Heart, película independiente de 1987, escrita y dirigida por James Lemmo.
 Heart, película japonesa de 2001.
 «Heart», episodio de la serie de televisión y comedia musical juvenil estadounidense Glee emitido durante la tercera temporada de esta, en 2012.

Otros 
 Heart of Midlothian Football Club, equipo de fútbol escocés cuyo sobrenombre es Hearts.